Grandview vagy Grand View:

 Amerikai Egyesült Államok
 Grandview (Illinois)
 Grandview (Indiana)
 Grandview (Iowa)
 Grandview (Missouri)
 Grandview (Nyugat-Virginai)
 Grandview (Hamilton megye, Ohio)
 Grandview (Washington megye, Ohio)
 Grandview (Oklahoma)
 Grandview (Oregon)
 Grandview (Texas)
 Grandview (Washington)
 Grand View (Idaho)
 Grand View (Wisconsin)

 Kanada
 Grandview (Manitoba)
 Grandview (Prince Edward-sziget)